Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Bulwar – festiwal teatralny, odbywający się corocznie w Toruniu, począwszy od 2005. Jego organizatorem jest jedyny w regionie, toruński alternatywny Teatr Wiczy oraz jego właściciel i menadżer Romuald "Wicza" Pokojski.

Opis festiwalu 
Z założenia festiwal prezentuje sztukę performance. Promuje młodych twórców teatru, w dziwnych i nietypowych wnętrzach na terenie Zespołu Staromiejskiego. Atrakcje dotarły do najdziwniejszych przestrzeni miasta. Performerzy prezentowali się w gotyckich lochach zamku krzyżackiego i fontannie miejskiej, film afrykański można było oglądać w przedwojennym, studyjnym kinie Orzeł, nietypowe wydarzenia odbywały się w ulokowanym w podziemiach XIII-wiecznego ratusza klubie Teatru Wiczy, zaś teatry grały na obu średniowiecznych rynkach Torunia.

Festiwal trwa kilka dni w połowie sierpnia, jego organizatorem jest Romuald "Wicza" Pokojski i  jego Teatr Wiczy.

Rodzaje przedstawień 
Podczas Festiwalu w 2006 zaprezentowali się też performerzy z kilku krajów Europy zaproszeni do udziału w projekcie festiwalowym "Sezon na rozkosz". Obecni byli twórcy z Francji, Niemiec, Ukrainy, Anglii i USA.

Polskę reprezentowali młodzi artyści z Poznania, Warszawy, Torunia i kilku innych polskich miast pokazujący swoją sztukę w ramach multimedialnej wystawy A Little Paranoid.

Przygotowano przegląd filmu afrykańskiego AFRYKAMERA na BULWARZE, na którym zaprezentowano filmy nakręcone w Kenii, Angoli, Nigerii, Somalii, Mauretanii czy RPA. Festiwal pokazał też ogólnopolską premierę czeskiego hitu niezależnego Stevena Agroo – Zamknij się i zastrzel mnie.

Zobacz też 
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Linki zewnętrzne 
 Teatr Wiczy w Toruniu

Festiwale teatralne w Polsce
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Teatr w Toruniu